Elysian steht für:

 Waldorf Astoria Chicago, Wolkenkratzer in USA
 Elysian (Minnesota), Kleinstadt in USA

Siehe auch:
 Elysium